Europos (griechisch , lateinisch Europus) ist:

 Dura Europos, eine antike Stadt am Euphrat im heutigen Syrien
 Europus, ein auf einen erloschenen Bischofssitz in Dura Europos zurückgehendes Titularbistum
 Schahr-e Rey (bei Teheran) als antike Hauptstadt Irans unter den Seleukiden
 in der klassischen Antike der Name von Karkemiš
 Europos (Sohn des Makedon), Sohn des Makedon und der Oreithyia in der griechischen Mythologie
 Europos (Makedonien), Stadt in Makedonien
 Europos (Fluss), antiker Fluss in Thessalien